Афанасий Иванович Бейтон (фон Бейтон; ? — , Иркутск) — русский военачальник, дворянин Московского списка, иркутский казачий голова (до 1701 года), забытый герой обороны Албазина в 1686 году.

Биография 
Первым биографом Афанасия Бейтона (если не считать скупых автобиографических заметок) стал его сын Яков Афанасьевич.  — цитирует показания Бейтона младшего следственное дело 1719 года. Старейшее же по времени упоминание Афанасия Бейтона содержится в «отписке» десятника енисейских казаков Осипа Васильева в Сибирский приказ о постройке Селенгинского острога, о монгольских послах и Китайском государстве (от марта 1666 г.): 

В 1684 году Афанасий Бейтон находился на службе в Енисейске, возглавлял отряд казаков, направленный в Забайкалье.

Летом 1685 года, под руководством воеводы Толбузина, участвовал в походе для освобождения Албазинского острога, осаждаемого маньчжурами.

В 1685 — 1686 годах командовал самостоятельными отрядами, производил разведку на Амуре и прикрывал постройку нового Албазинского острога.

С 1686 года — участник обороны Албазина от 10-тысячного китайско-маньчжурского отряда. После гибели в сентябре того года воеводы Толбузина, его заместитель — казачий голова Бейтон — возглавил осаждённый гарнизон. Совершив ряд неудачных попыток взять город штурмом, китайцы пытались склонить русских к добровольной сдаче. Казаки и крестьяне, несмотря на голод и цингу, до апреля 1687 года удерживали острог. Бейтону современники приписывали слова:  К моменту снятия осады из 700 человек гарнизона осталось 66, причем сам Бейтон, по летописному сообщению, из-за голода и болезней мог передвигаться только на костылях. По заключённому в августе 1689 года Нерчинскому договору укрепления были срыты, а отряд выведен Бейтоном в Нерчинск (1690 год).

На службе в Иркутске — не позднее, чем с мая 1696 года, когда Бейтон, судя по официальным документам, участвовал в подавлении бунта забайкальских казаков и стрельцов против иркутского воеводы А. Савёлова.

Источники 
 

 А. И. фон Бейтон // Северная пчела, 1838. — № 134.
 Бартенев Ю. Герои Албазина и Даурской земли // Рус. арх., 1899. — Кн. 1. — Вып. 2.
 Амурская область: Опыт энциклопедического словаря. — Благовещенск, 1989.

Примечания

Ссылки 
  Афанасий Иванович Бейтон — исторические документы 

Персоналии по алфавиту
История Сибири
Умершие в 1701 году
Воеводы
Сибирские казаки